Busken ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Busken Huet (1826–1886), niederländischer Schriftsteller und Kritiker

Siehe auch:
 Busken-Huet-Preis